Владикавказская мужская прогимназия — памятник архитектуры во Владикавказе, Северная Осетия. Выявленный объект культурного наследия России и культурного наследия Северной Осетии. С 2022 года — объект культурного наследия регионального значения под наименованием «Жилой дом Н. Политовского». Находится в исторической части города на улице Миллера, д. 29.

История 
Двухэтажное здание из красного кирпича в стиле модерн построено в 1862 году. Архитектор неизвестен.

В прогимназии учились известные осетинские деятели: просветитель Иорам Хурумов (в 1860-е годы), поэт Коста Хетагуров (1869—1871), писатель и общественный деятель Батырбек Туганов (1876—1880). В 1869—1870 годах в прогимназии преподавал кавказовед Владимир Пфаф.

В 1897 году на Александровском переулке было построено новое здание 1-го реального училища и ученики прогимназии были переведены в это учебное заведение и прогимназия была закрыта. До 1911 года в здании находилась почтово-телеграфная контора.

В 1957 году на здании была установлена мемориальная доска Коста Хетагурову и в 1989 году — мемориальная доска Алихану Ардасенову (автор: скульптор Маирбек Царикаев).

В советское время в здании был открыт торгово-экономический техникум. До 2021 года назывался Владикавказским торгово-экономическим техникумом.

Галерея

Примечания

Литература 
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 146, ISBN 978-5-93000-005-0
 Киреев Ф. С., Миллера — Гимназическая/ По улицам Владикавказа, Владикавказ, Респект, 2014, стр. 99 — 101, ISBN 978-5-906066-18-4.

Достопримечательности Владикавказа